Rangi peut désigner :

 Rangi et Papa, le couple premier dans la mythologie māori
 Shane Rangi, un acteur néo-zélandais
 Rangi Chase, un joueur de rugby à XIII néo-zélandais 
 Te Rangi Hiroa (ou Sir Peter Henry Buck), un homme politique et anthropologue néo-zélandais
 les Rangi, un peuple de Tanzanie
 le rangi, langue bantoue parlée par les Rangi